W Rumunii
 Racovița – gmina w okręgu Braiła
 Racovița – wieś w okręgu Braiła, w gminie Racovița

 Racovița – gmina w okręgu Sybin
 Racovița – wieś w okręgu Sybin, w gminie Racovița

 Racovița– wieś w okręgu Aluta, w gminie Voineasa
 Racovița – wieś w okręgu Gorj, w gminie Polovragi